Салтыко́вка — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на  
линии Ртищево — Саратов. Расположена в селе Салтыковка Ртищевского района Саратовской области. Через станцию осуществляются пассажирские перевозки на  Балашов, Ртищево, Москву, Саратов.

История 
Открыта в 1871 году как станция линии Тамбов-Саратов при селе Салтыковка Ртищевского района Саратовской области.

Деятельность 
На станции осуществляются:
 продажа пассажирских билетов;
 прием и выдача багажа;
 приём и выдача повагонных отправок грузов (открытые площадки);
 приём и выдача повагонных и мелких отправок (подъездные пути).

Дальнее следование по станции

Примечания

Ссылки 
 
 Карта железных дорог и автодорог Саратовской области
 Единая сетевая разметка: Салтыковка
 Тарифное руководство № 4. Алфавитный список железнодорожных станций
 Расписание движения пригородных поездов для станции Салтыковка
 Салтыковка на карте Саратовской области
 Салтыковка на сайте www.openstreetmap.org
 Служебное расписание пригородних поездов ст. Ртищево (2008 год)
 Карта Приволжской железной дороги

 

Станции Саратовского региона Приволжской железной дороги